Arkham est une ville imaginée par H.P. Lovecraft.

 Arkham est un personnage du troisième opus du jeu vidéo Devil May Cry. Il incarne le rôle d'un humain ayant voué un culte aux forces démoniaques dans le but de devenir un dieu. Il manipule Vergil, le frère de Dante qui souhaite lui aussi acquérir plus de pouvoir. C'est un personnage ambigu, dualiste à l'extrême qui n'hésite pas à sacrifier sa propre famille (sa femme et une tentative sur sa fille) pour acquérir le pouvoir suprême sur le royaume des ombres.

 Arkham est le nom d'un centre d'entraînement de gladiateurs apparaissant dans la série télévisée Empire ().

 L'Asile d'Arkham est un asile psychiatrique de fiction appartenant à l'Univers DC dans lequel les criminels sont enfermés.

 Arkham était un groupe de zeuhl belge du début des années 1970, dont les membres fondèrent ensuite Univers Zéro ou rejoignirent Magma.